La Villedieu kan syfta på:

 La Villedieu, Creuse
 La Villedieu, Charente-Maritime
 La Villedieu, Lozère
 La Villedieu-du-Clain
 La Villedieu-en-Fontenette